Schembach ist ein Gewässername:

 Schembach (Absbach), linker Zufluss des Absbachs bei Holzwald, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg, der dort in die Wolf mündet
 Schembach (Michelbach), rechter Oberlauf des Michelbachs bis etwa Michelbächle, Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg